Peloscolex debilis är en ringmaskart som beskrevs av Finogenova 1972. Peloscolex debilis ingår i släktet Peloscolex och familjen glattmaskar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Glattmaskar
debilis